La  peut désigner :
  de chars de combat
  de chasseurs (Révolution française)
  de chasseurs à pied (et  de chasseurs alpins)
  de chasseurs des Pyrénées
  colonial de commandos parachutistes
  commando (Belgique)
  de dragons portés
  du génie
  d'infanterie (Australie)
  d'infanterie (France)
  de volontaires de la Dordogne
  de volontaires de la Marne
  de volontaires de Paris
 Bataillon de marche n° 4